Kaurisluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaurisluoto (ö, lat 60,44, long 21,58), Egentliga Finland, Åbo, 
 Kaurisluoto (ö, lat 60,44, long 21,72), Egentliga Finland, Åbo, 

Robotskapade Finlandförgreningar